OAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olanchito (Honduras)